Калиновка () — село,
Погребецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122684301. Население по переписи 2001 года составляло 250 человек.

Географическое положение 
Село Калиновка находится на правом берегу реки Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Погребцы,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Хоростец (Козовский район),
на противоположном берегу — село Футоры.

История 
 1724 год — дата основания как село Цецово.
 В 1964 году переименовано в село Калиновка.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Могила чешских воинов, погибших у села в Первую мировую войну.
 Братская могила советских воинов.

Примечания